Jeux paralympiques d'été de 2008
 Jeux paralympiques d'hiver de 2022